Asura – classe degli dèi induisti
Asura – pianeta immaginario dell'universo di Stargate
Asura – genere di lepidotteri della famiglia Erebidae

Cinema 

Asura (film 2001), un film indiano
Asura (film 2012), un film giapponese
Asura (film 2015), un film indiano in lingua telugu
Asura (film 2018), un film cinese
Asura: The City of Madness, un film sudcoreano del 2016

Videogiochi 

Asura's Wrath, un videogioco del 2012